«Диего Армандо Марадона» () — стадион в Неаполе, домашняя арена футбольного клуба «Наполи».

История 

Стадион был построен в 1959 году, получив название «Стадио дель Соле» (в переводе — «Стадион Солнца»), однако неформально зачастую назвался «Фуригротта» — по имени пригорода Неаполя, в котором размещался. В 1960 году принимал у себя несколько игр Олимпийского турнира. После строительства вмещал почти 80 тысяч зрителей. В 1963 году был переименован в «Сан-Паоло» — в честь апостола Павла.

В 1989 году перед чемпионатом мира стадион был реконструирован. В 1990 году стадион принимал игры чемпионата мира по футболу, в том числе и полуфинал между Италией и Аргентиной. 

Вместимость — 60 240 мест, это третий по вместимости стадион Италии после «Джузеппе Меацца» в Милане и Олимпийского стадиона в Риме.

С 2010 года официальным диктором стадиона является Даниэле Беллини по прозвищу «Децибел».

26 ноября 2020 года было объявлено, что стадион будет назван в честь легенды «Наполи» Диего Марадоны (1960—2020), скончавшегося накануне. 4 декабря 2020 года стадион был официально переименован в честь Диего Армандо Марадоны.

Примечания

Ссылки 
 Stadio San Paolo — стадион «Наполи»

Появились в 1959 году в Италии
Футбольные стадионы Италии
Спортивные сооружения Неаполя